Dit is een lijst van planetoïden 94801-94900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (94801) - || 2001 XY156 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94802) - || 2001 XA158 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94803) - || 2001 XB158 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94804) - || 2001 XG159 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94805) - || 2001 XD160 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94806) - || 2001 XS163 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94807) - || 2001 XP166 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94808) - || 2001 XM167 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94809) - || 2001 XV167 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94810) - || 2001 XU169 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94811) - || 2001 XQ172 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94812) - || 2001 XC173 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94813) - || 2001 XC174 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94814) - || 2001 XR174 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94815) - || 2001 XJ175 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94816) - || 2001 XD176 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94817) - || 2001 XO176 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94818) - || 2001 XS176 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94819) - || 2001 XF177 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94820) - || 2001 XL179 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94821) - || 2001 XM179 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94822) - || 2001 XC180 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94823) - || 2001 XU181 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94824) - || 2001 XY183 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94825) - || 2001 XF185 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94826) - || 2001 XJ186 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94827) - || 2001 XA190 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94828) - || 2001 XG190 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94829) - || 2001 XO190 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94830) - || 2001 XF191 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94831) - || 2001 XO191 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94832) - || 2001 XG192 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94833) - || 2001 XQ192 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94834) - || 2001 XY193 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94835) - || 2001 XG194 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94836) - || 2001 XH194 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94837) - || 2001 XN194 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94838) - || 2001 XU194 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94839) - || 2001 XD198 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94840) - || 2001 XN198 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94841) - || 2001 XC199 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94842) - || 2001 XG202 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94843) - || 2001 XB204 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94844) - || 2001 XE204 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94845) - || 2001 XL204 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94846) - || 2001 XN205 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94847) - || 2001 XD207 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94848) - || 2001 XO207 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94849) - || 2001 XK208 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94850) - || 2001 XY208 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94851) - || 2001 XE209 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94852) - || 2001 XJ209 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94853) - || 2001 XE210 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94854) - || 2001 XP210 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94855) - || 2001 XR210 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94856) - || 2001 XA211 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94857) - || 2001 XH211 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94858) - || 2001 XC213 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94859) - || 2001 XO213 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94860) - || 2001 XE214 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94861) - || 2001 XJ214 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94862) - || 2001 XT214 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94863) - || 2001 XJ216 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94864) - || 2001 XW216 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94865) - || 2001 XR217 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94866) - || 2001 XW217 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94867) - || 2001 XS218 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94868) - || 2001 XS222 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94869) - || 2001 XR224 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94870) - || 2001 XN225 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94871) - || 2001 XA226 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94872) - || 2001 XT226 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94873) - || 2001 XZ232 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94874) - || 2001 XH233 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94875) - || 2001 XL233 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94876) - || 2001 XW233 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94877) - || 2001 XO234 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94878) - || 2001 XU238 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94879) - || 2001 XR239 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94880) - || 2001 XW241 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94881) - || 2001 XS243 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94882) - || 2001 XC244 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94883) - || 2001 XS248 || 14 december 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (94884) Takuya || 2001 XK249 || 14 december 2001 || Ukkel || H. M. J. Boffin
|-
| (94885) - || 2001 XK250 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94886) - || 2001 XY252 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94887) - || 2001 XA254 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94888) - || 2001 XM254 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94889) - || 2001 YK || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94890) - || 2001 YB3 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94891) - || 2001 YC5 || 23 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94892) - || 2001 YE5 || 25 december 2001 || Ametlla de Mar || Ametlla de Mar
|-
| (94893) - || 2001 YG5 || 25 december 2001 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| (94894) - || 2001 YC6 || 17 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94895) - || 2001 YF7 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94896) - || 2001 YZ7 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94897) - || 2001 YD8 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94898) - || 2001 YA11 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94899) - || 2001 YN11 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94900) - || 2001 YF14 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten